Zuidwesthoek (Friesland), een gebied in het zuidwesten van Friesland
Zuidwesthoek (Noord-Brabant), een gebied in het zuidwesten van Noord-Brabant
Autobedrijf "De Zuidwesthoek", een voormalig autobedrijf
Jachthaven Zuidwesthoek (Groningen), een jachthaven aan het Paterswoldsemeer

Zie ook 
Zuidwesthoeks, een dialect in de zuidwesthoek van Friesland